Sezon 2004/05 2. Fußball-Bundesligi - 31. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2004/05 występowało 18 drużyn.
 
 * Bayern Monachium Amateure mistrz Regionalligi Süd według regulaminu nie może awansować do 2. Fußball-Bundesligi i w sezonie 2004/05 będzie występował w Regionallidze Süd (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu 1. FC Saarbrücken awansował do  2. Fußball-Bundesligi z 3. miejsca.

Tabela 

 1. FC Köln, MSV Duisburg i Eintracht Frankfurt awansowały do Bundesligi 2005/06.
 Rot-Weiss Erfurt, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiss Oberhausen i Eintracht Trewir spadły do Regionalligi 2005/06.

Zobacz też 
 Bundesliga 2004/05
 Regionalliga 2004/05
 Oberliga 2004/05

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w Niemczech
2005 w Niemczech